Ed Steitz – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Manuel Steitz – attore tedesco
 Thomas Arthur Steitz – biochimico statunitense